Бе́рдник — майстер, що займався виготовленням берд.

Прізвище 

Бердник — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бердник Віктор Миколайович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бердник Громовиця Олександрівна — українська журналістка, письменниця, дослідниця традиційної культури.
 Бердник Іван Ігорович (1997—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бердник Мирослава Олександрівна — українська журналістка, письменник-публіцист.
 Бердник Олександр Олегович (1995—2017) — український військовик, учасник війни на сході України, матрос.
 Бердник Олесь Павлович — український письменник-фантаст. Член-засновник Української Гельсінської групи (УГГ).

Див. також 
 Бердников
Українські прізвища